OVK oder ovk ist die Abkürzung für:
 Oberverkehrskadett, ein Dienstgrad eines Verkehrskadetten
 Offensive Video Kunst
 Omnibusverkehr Kirchheim
 Online-Vermarkterkreis, ein Zusammenschluss von Online-Vermarktern im Bundesverband Digitale Wirtschaft
 Ostschweizer Verein für das Kind

Siehe auch:
 ÖVK

OVK